Asel bezeichnet:

 Asel (Vöhl), einen Gemeindeteil von Vöhl, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Asel (Wittmund), einen Stadtteil von Wittmund, Landkreis Wittmund, Niedersachsen
 Asel (Harsum), einen Gemeindeteil von Harsum, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Asel, einen Bach in Hessen, siehe Aselbach

Asel ist der Name folgender Personen:
 Johannes III. von Asel (1380–1472), deutscher Geistlicher, Bischof von Verden